Johan Henrik Andresen, eller Johan H. Andresen, kan avse flera personer.

Nedanstående tillhör alla samma norska familj, och har alla varit ägare till och ledare för Tiedemanns Tobaksfabrik:

Johan Henrik Andresen (1815–1874), som 1849 köpte Tiedemanns, son till Nicolai Andresen
Johan Henrik Andresen (1888–1953), Høyres partiordförande 1934–1937, sonson till Johan Henrik Andresen (1815–1874)
Johan Henrik Andresen (1930–2011), son till Johan H. Andresen (1888–1953)
Johan Henrik Andresen (född 1961), son till Johan Henrik Andresen (1930–2011)